Mannebach ist ein geographischer Name in Rheinland-Pfalz:

Gemeinden und Ort:
 Mannebach (Eifel), Gemeinde im Landkreis Vulkaneifel
 Mannebach (bei Saarburg), Gemeinde im Landkreis Trier-Saarburg
 Mannebach (Beltheim), Ortsteil der Gemeinde Beltheim im Rhein-Hunsrück-Kreis

Gewässer:
 Mannebach (Albach), rechter Oberlauf des  Albachs (zur Mosel) bis Tawern, Landkreis Trier-Saarburg
 Mannebach (Elzbach), linker Zufluss des Elzbachs bei Mannebach (Eifel)

Mannebach ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Mannebach (1915–?), deutscher Klassischer Philologe, Philosophiehistoriker und Gymnasiallehrer
 Johann Joseph Mannebach (1765–1832), Bildhauer und Steinmetz
 Manfred Mannebach (1954–1999), deutscher Fußballspieler und -trainer

Siehe auch: Manebach